Onderdistrict in Indonesië
 Panjatan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
Plaats in Indonesië
 Panjatan (Panjatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Panjatan (Karanganyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java